brzoskwinia (Persica) – w zależności od ujęcia systematycznego rodzaj, podrodzaj lub sekcja roślin z rodziny różowatych
 brzoskwinia – owoc brzoskwini zwyczajnej
 Brzoskwinia – komiks japoński (manga)
 Brzoskwinia – miejscowość w województwie małopolskim